«Новый театр им. Казимежа Деймека в Лодзи» () — драматический театр в Лодзи. 

«Новый театр в Лодзи» возник в 1949 году, сначала действовал в здании Дома Солдата (улица Тувима), а в 1951 году вселился в своё присутствующее местопребывание у улицы Венцковскего. Свою деятельность театр начал с постановки пьесы Вашека Каны «Рабочая бригада Кархана».

В 2007 г. театру признали имя Казимежа Деймека, который был его первым директором в 1949—1961 гг.

Теперь у театра есть две сцены, большую для 380 зрителей (ул. Венцковскего) и маленькую на 100—142 мест (открытая в марте 2001 года, вхождение от улицы Заходня). Кроме того у театра действует «Центр театрального образования», выдаваемая тоже молодёжная театральная газета.

Известные актёры театра

Примечания

Ссылки 
 История театра 
 Сайт театра в базе e-teatr.pl 

Театры, основанные в 1949 году
Появились в 1949 году в Польше
Драматические театры Польши
Театры Лодзи